Handtwig ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Christian von Handtwig (1712–1767), Medizinprofessor und mecklenburgischer Hofrat
 Karl Reinhold von Handtwig (1736–1792), russischer Generalleutnant

Handtwig steht für:
 Handtwig (Adelsgeschlecht), deutsch-baltisches Adelsgeschlecht